Beitzel ist

 der Familienname von:
 Andrea Beitzel, deutsche Radrennfahrerin
 John E. Beitzel, amerikanischer Geophysiker
 Udo Beitzel (* 1940), General der Bundeswehr
 Wendell R. Beitzel (* 1943), amerikanischer Politiker (Republikaner)

 der Name einer Erhebung der Marble Hills in der Westantarktis, siehe Beitzel Peak